Дионисия:
 Дионисия — род полукустарников
 Дионисия — древнеримская актриса и танцовщица